Amandla kan syfta på:

 Amandla (ANC) – ANC:s kulturgrupp
 Amandla (fartyg) – en sydafrikansk havsbogserare
 Amandla (utställning) – en tidigare vandringsutställning
 Amandla! Maatla! – en svensk dokumentärfilm från 1984
 Amandla Stenberg (1998–), en amerikansk skådespelare och sångare.